Вільєгас () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Гільєрмо Тель Вільєгас — президент Венесуели
 Гільєрмо Тель Вільєгас Пулідо — венесуельський політик
 Рауль Васкес Арельяно Вільєгас — мексиканський футболіст
 Хосе Вільєгас — мексиканський футболіст
 Хосе Кордеро Вільєгас — іспанський художник

Див. також 
 Вільєгас (Бургос)

Іспанські прізвища